Улица Поли́ны Осипе́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о лётчице, Герое Советского союза Полине Денисовне Осипенко (1907—1939).

Крым 
 Улица Полины Осипенко — улица в Керчи.
 Улица Полины Осипенко — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Полины Осипенко — улица в Армавире.
 Улица Полины Осипенко — улица в Архангельске.
 Улица Полины Осипенко — улица во Владивостоке.
 Улица Полины Осипенко — улица во Владимире.
 Улица Полины Осипенко — улица в Волгограде.
 Улица Полины Осипенко — улица в Воронеже.
 Улица Полины Осипенко — улица в Вязьме.
 Бульвар Полины Осипенко — улица в Дальнегорске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Ирбите.
 Улица Полины Осипенко — улица в Иркутске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Краснодаре.
 Улица Полины Осипенко — улица в Кулебаках.
 Улица Полины Осипенко — улица в Москве.
 Улица Полины Осипенко — улица в Мурманске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Навле Брянской области.
 Улица Полины Осипенко — улица в Орле.
 Улица Полины Осипенко — улица в Перми.
 Улица Полины Осипенко — улица в Смоленске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Советской Гавани.
 Улица Полины Осипенко — улица в Томске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Тосно.
 Улица Полины Осипенко — улица в Усолье.
 Улица Полины Осипенко — улица в Усть-Ижоре Колпинского района Санкт-Петербурга.
 Улица Полины Осипенко — улица в Хабаровске.
 Улица Полины Осипенко — улица в Хилке.
 Улица Полины Осипенко — улица в Чернушке.
 Улица Полины Осипенко — улица в Чите.
 Улица Полины Осипенко — улица в Элисте.
 Улица Полины Осипенко — улица в Якутске.

Украина 
 Улица Полины Осипенко — улица в Бахмуте.
 Улица Полины Осипенко — улица в Виннице.
 Улица Полины Осипенко — улица в Енакиеве.
 Улица Полины Осипенко — улица в Измаиле.
 Улица Полины Осипенко — улица в Каховке.
 Улица Полины Осипенко — улица в Лубнах.
 Улица Полины Осипенко — улица в Мариуполе.
 Улица Полины Осипенко — улица в городе Никополе.
 Улица Полины Осипенко — улица в Чернигове.

См. также 
 
 Район имени Полины Осипенко

Примечания